Feneco
Fennec, codinome do Firefox para Android, 
Eurocopter Ecureuil
T-28 Trojan

Desambiguação